Алекса́ндр Авде́ев:
 Авдеев, Александр Александрович (род. 1975) — российский государственный и политический деятель, Губернатор Владимирской области с 16 сентября 2022 года.
 
 Авдеев, Александр Афанасьевич — руководитель Кубанского мужского вокального квартета.
 Авдеев, Александр Борисович (1972—2001) — украинский футболист.
 Авдеев, Александр Владимирович (род. 1959) — российский муниципальный деятель.
 Авдеев, Александр Вячеславович (род. 1980) — российский футболист.
 Авдеев, Александр Григорьевич (род. 1957) — доктор исторических наук, археолог, педагог.
 Авдеев, Александр Иванович (1930—2010) — советский и российский партийный и административный деятель, Первый заместитель Председателя Совета Министров Марийской АССР.